Der Name Levallois bezieht sich auf

 Gebietskörperschaften
 Levallois-Perret, eine Stadt nordwestlich von Paris
 Kanton Levallois-Perret-Nord im französischen Département Hauts-de-Seine
 Kanton Levallois-Perret-Sud im französischen Département Hauts-de-Seine

 Personen
 Nicolas Eugène Levallois (1816–1879), französischer Bauunternehmer im 19. Jahrhundert
 Joseph Jean Baptiste Jules Levallois, Jules Levallois (1799–1877), französischer Geologe
 Jean-Jacques Levallois (1911–2001), französischer Geodät

 die Levalloistechnik, eine altsteinzeitliche Steinbearbeitungsmethode

Siehe auch:
 Les Vallois